Chilcott est le patronyme de plusieurs personnes :
 Bob Chilcott, compositeur britannique ;
 Gareth Chilcott, joueur britannique de rugby à XV ;
 George Miles Chilcott, sénateur américain du  ;
 Luke Chilcott, vice-champion du Royaume-Uni de patinage ;
 Susan Chilcott, soprano britannique.